The Wishing Stone – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
The Wishing Stone – cortometraggio del 1935 diretto da Roy Mack
The Wishing Stone – film del 2002 diretto da Jose H. Garofalo